Edmund Wood est un nom pouvant désigner:

Edmund Burke Wood (1820-1882), homme politique canadien en Ontario
 (1903-1986), joueur anglais de football
 (1898-1947), homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Wood, Edmund